A 31 122-es számú mellékút egy rövid, öt számjegyű országos közút-szakasz Jász-Nagykun-Szolnok megyében.

Nyomvonala
A 3117-es útból ágazik ki, annak 8,800-as kilométerszelvénye közelében, Jászberény külterületén, délkelet felé. A városhoz tartozó, de annak központjától mintegy 14 kilométerre fekvő Portelekre vezet. 1,6 kilométer után éri el a falu első házait, neve onnan Fő utca. Az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 2,328 kilométer után ér véget, ott ágazik ki belőle északkelet felé a 31 329-es út.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. június 7.

Jegyzetek

31122
Jászberény